Franco Monicelli – giornalista, commediografo e scrittore italiano, fratello di Mario
 Furio Monicelli – scrittore italiano, fratello di Mario
 Giorgio Monicelli – traduttore ed editore italiano, fratellastro di Mario
 Mario Monicelli – regista cinematografico italiano 
 Rinaldo Monicelli – ingegnere idraulico italiano
 Tomaso Monicelli – giornalista e drammaturgo italiano, padre di Franco, Furio, Giorgio e Mario